Васи́лий Панфи́лов:
 Панфилов, Василий Алексеевич — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1965).
 Панфилов, Василий Дмитриевич (1915—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Панфилов, Василий Сергеевич (1916—1983) — советский футболист, тренер.